Araya puede referirse a:

 Araya, apellido.
 Araya, concejo español situado en el municipio de Aspárrena, Álava.
 Araya, despoblado español situado en el municipio de Brozas, Cáceres.
 Araya, pedanía española situado en el municipio de L'Alcora, Castellón.
 Araya, localidad española situada en el municipio de Candelaria, Tenerife.
 Araya, localidad libanesa situada en el distrito de Baabda.
 Araya, película venezolana de la directora Margot Benacerraf, producida en 1959.
 Araya, localidad venezolana situada en el municipio de Cruz Salmerón Acosta.
 Península de Araya, península venezolana situada en el estado de Sucre.
 Castillo de Araya, castillo venezolano situado en el municipio de Araya.